Ángel Martín González, exjugador de futbol madrileny del CA Osasuna i del Rayo Vallecano
 Ángel Martín González, Mestre Internacional d'escacs català.